Radio Maria ist der Name von

 Radio Maria (Italien), italienischer Hörfunksender mit assoziierten Sendern weltweit
 Radio Maria Österreich, österreichischer Hörfunksender
 Radio Maria (Deutschschweiz)
 Radio Maria Suisse Romande (französischsprachig, Schweiz)
 Radio Maryja, polnischer Hörfunksender
 Radio Maria (Niederlande), niederländischer Hörfunksender
 Radio Maria (Album), Album von Marius Müller-Westernhagen

Radio Maria ist weiterhin der Kurzname von
 World Family of Radio Maria, ein weltweiter Senderverbund katholischer Radiosender